Лугины — название населённых пунктов:

 Лугины — деревня в Горецком районе Могилёвской области Белоруссии.
 Лугины — посёлок городского типа в Лугинском районе Житомирской области Украины.

См. также 
 Лугин